Сус — односкладове прізвище, походження якого через його односкладовість не можна однозначно визначити. 5201-е за поширеністю прізвище в Україні та 71738-е у світі. Походження прізвища його носія залежить від роду носія цього прізвища.

Поширення

Поширення в Україні 
5201-е за поширеністю прізвище в Україні. В Україні є 950 носіїв даного прізвища. Найбільше носіїв даного прізвища проживає в таких населених пунктах: Баранівка (166), Раків Ліс (114), Львів (34). Найпопулярніші імена носіїв даного прізвища в Україні: Володимир, Марія.

Поширення в світі 
71738-е за поширеністю прізвище в світі.

Походження 
Існує кілька версій, що пояснюють походження прізвища Сус.

Згідно з однією з них, прізвище Сус походить від івритського слова «סוס», яке означає «кінь». Очевидно, предок носія цього прізвища мав професію, пов'язану з кіньми. Можливо, що він підвозив людей на возі з кіньми або розвозив товари на возі.

Іншою є версія козацького походження прізвища, адже розсікаючи шаблею повітря чується звук — сус, тобто кличка козака рубаки, який майстерно володів шаблею.

Не менш цікавою є версія, згідно з якою прізвище пов'язане із застарілим словом «суса». Так називалася перська шовкова і напівшовкова смугаста тканина, з якої шилися східні халати. Можна припустити, що прізвисько Сус, що згодом стало прізвищем, отримав купець, який займався продажем східних тканин, або заможна людина, яка не шкодувала грошей на заморські вбрання.

Існує також версія про те, що прізвище Сус має українське походження. В його основі може бути слово «сусік»,тобто відгороджене місце в коморі або зерносховищі для засипання зерна; також великий і високий, звичайно нерухомий ящик з лядою для засипання зерна, борошна. Крім того, в закарпатських, гуцульських говірках існує слово «сус» − житель гір та «сусіха» — коцюба.

Християнська релігія прийшла до східних слов'ян в X столітті з Візантії, яка запозичила її у Римської імперії, в Рим же вона проникла з Близького Сходу. Незвичні за звучанням і незрозумілі за змістом церковні імена «відточувалися» живою мовою, поки не починали звучати цілком по-слов'янськи. Таким чином присутнє в православному церковному календарі і хрестильне ім'я Сисой в народі набуло форми Сосой, а також і Сусой, від якої і були утворені короткі імена Сусь і Сус.

За іншою версією ім'я Сус утворено як скорочення хрестильного імені Ісус. У церковний календар це ім'я увійшло в пам'ять про святого Ісуса Навина, який після смерті пророка Мойсея став вождем Ізраїльського народу і завоював Обітовану землю.

Вельми цікавою є версія румунського походження прізвища. Цим румунізмом () українці називали професію, а саме сус — «той, хто веде плоти зі сплавного лісу».

Очевидно, що прізвище Сус має цікаву багатовікову історію, яка свідчить про різноманіття шляхів появи прізвищ.

Відомі носії 

 Сус Віктор Іванович (*1965) — український посадовець, голова Камінь-Каширської районної державної адміністрації та Камінь-Каширської районної ради.
 Сус Микола Іванович — радянський вчений, лісомеліоратор, заслужений діяч науки РРФСР (1947), почесний академік ВАСГНІЛ (1958).
 Олег Сус — чеський естет, літературознавець і критик.
 Даніель Сус — німецький кінокомпозитор.
 Сус Дмитро Миколайович — заступник начальника Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України, заступник начальника Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності. Отримав популярність завдяки скандалу, що виник через автомобіль Audi Q7, яким він користується.
 Степан Сус (*1981) — єпископ Української Греко-Католицької Церкви, голова Пасторально-міграційного відділу Патріаршої курії УГКЦ.
 Сус Тарас Йосипович — кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів економічного факультету Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника.

Прізвище Сус в літературі та мистецтві 
 Прізвище Сус мають головні герої казки Антіна Лотоцького «Котигорошок»: дід Артем, Семен Сус і його жінка Ярина, два сини — Хведірко та Іванко, й дочка Оленка.

Примітки